Andrea Losco (1951) – politico italiano
 Ira Losco (1981) – cantante maltese
 Olivier Losco (1953) – ex calciatore maltese

Altri progetti